Колёсная классификация Уита (), известная также как Нотация Уита () — способ записи осевых формул паровозов. Был предложен в декабре 1900 года на страницах американского железнодорожного журнала «American Engineer and Railroad Journal» Фредериком Метваном Уитом (американец голландского происхождения) — инженером дороги . В начале XX века эта классификация была внедрена на американских и, отчасти, британских железных дорогах.

Также за некоторыми типами закрепились собственные имена, как, например, «Американец», «Беркшир», «Гудзон».

Способ записи 
В классификации Уита цифрами указывается отдельно число бегунковых, движущих и поддерживающих колёс, при этом числа разделяются дефисом. В отличие от других способов записи, в которых считают оси, в данном случае считают именно колёса. Поэтому советский паровоз ИС (Иосиф Сталин) с одной бегунковой, четырьмя движущими и двумя поддерживающими осями по классификации Уита относится к типу .

Некоторые особенности записи:
 Если паровоз имеет две и более паровых машин, то отдельно указывается численность колёс, приводимых каждой машиной. Например, двухдвигательный PRR S1 в данном случае будет типа .
 Для сочленённых паровозов, которые имеют несколько экипажей, при этом независимых между собой, как, например системы Гарратт или Ферли, группы колёс на каждом экипаже разделяются плюсом, при этом колёса каждого экипажа записываются как для обычного паровоза. Например, паровоз Я-01 системы Гарратт, экипажная часть которого состоит из двух экипажей, будет типа .
 Для паровозов «полужёсткого типа», например системы Маллета, когда экипажи связаны между собой сочленением, форма записи аналогична двухдвигательным паровозам с одним экипажем. Например, паровозы Union Pacific Challenger по классификации Уита относятся к типу .
 Для обозначения танк-паровозов (без тендера) сзади добавляется индекс T (от ). В этом случае тип паровоза 9П будет записан как . Также в Европе иногда используют специальные индексы, которые учитывают расположение бункеров с запасами топлива и воды на паровозе:
 T — бункеры расположены на раме по бокам от котла.
 PT () — бункеры закреплены на паровом котле по бокам, словно вьюки с грузом на животных.
 ST () — бункер седловатой формы в верхней части котла
 WT () — бункер расположен между боковинами рамы
 T+T — полутанк-паровозы, когда паровоз всё же имеет тендер, на котором хранятся запасы воды, а запасы топлива хранятся на самом локомотиве, либо наоборот.
 R (TR или RT) — оборудованы дополнительной кабиной в передней части (в отношении паровозов на французских дорогах).
 Для обозначения бестопочных паровозов (работают на запасе перегретого пара) сзади добавляется индекс F ().
 Для обозначения локомотивов, у которых вместо пара используется сжатый воздух, сзади добавляется индекс CA ().
 Могут применяться специальные индексы для обозначения узкоколейных паровозов.

Классификацию Уита применяли также к тепловозам и мотовозам. При этом, в зависимости от типа двигателя внутреннего сгорания, сзади добавлялся индекс D или P соответственно для дизельного () и бензинового (). Дополнительный индекс указывал на тип тяговой передачи: E () — электрическая; H () — гидравлическая; M () — механическая. Например, тепловоз ТГМ23 с тремя движущими осями, дизельным двигателем и гидравлической тяговой передачей по классификации Уита относится к типу .

Классификация Уита не применима к паровозам нестандартных систем, как, например системы Шея, ходовая часть которого состоит из двух экипажей, но момент от одной машины передаётся через редуктор на все колёсные пары.

Основные типы

Классификация в культуре 
 В железнодорожных симуляторах и экономических транспортных стратегиях, как, например, Transport Giant, названия североамериканских паровозов указываются по классификации Уита. Причём в некоторых играх, как, например, Railroad Pioneer, паровозы указаны по именам типов (Шестиколёсный, Декапод, Микадо).
 В 15-й серии 7-го сезона телесериала «Теория Большого взрыва» в пассажирском вагоне Шелдон Купер вместе с попутчиком в одной из сцен (на 12-й минуте) обсуждают создание паровоза PRR Q2 типа  на основе нереализованного проекта паровоза типа .

См. также 
 Осевая формула паровоза

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 

Устройство паровоза
Нотации
Научные классификации